Money Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Money Creek Township (Illinois)
 Money Creek Township (Minnesota)